Сигизмунд Пэйн-Бест (; ,  — , , Англия) — сотрудник британской секретной службы Ми-6, капитан.

В годы Второй мировой войны возглавлял секцию «Зет» — одно из подразделений Ми-6 в Нидерландах. 9 ноября 1939 года вместе с майором Ричардом Стивенсом захвачен агентами гестапо во главе с Вальтером Шелленбергом и Альфредом Науйоксом в местечке Венло на германо-голландской границе, а бывший с ними лейтенант голландской армии Дирк Клоп был смертельно ранен.

Во время допросов в Берлине отказался дать сведения о деятельности британской разведки. Этому противоречит заявление бывшего следователя гестапо Герхарда Каплера, сделанное им в 1969 году писателю Гюнтеру Пайсу. Каплер утверждал, что британские разведчики выдали всю известную им информацию ещё на первых допросах без применения к ним специальных средств. Обвинен гестапо в подготовке покушения на Адольфа Гитлера в пивной «Бюргербройкеллер», совершенного Георгом Эльзером. По окончании следствия заключен в концлагерь Заксенхаузен, а затем содержался в концентрационном лагере Дахау. Во время своего тюремного заключения вступил в контакт с рядом известных деятелей, в том числе не только с Георгом Эльстером, но и с известным теологом Дитрихом Бонхёффером, чье последнее сообщение позднее передал его другу епископу .

В конце апреля 1945 года вместе с около 140 другими известными пленниками был освобожден частями 5-й американской армии. Скончался в Великобритании в 1978 году.

Литература 
 Шпионы XX века
 Пикнет Линн и др. Неизвестный Гесс. Двойные стандарты Третьего рейха

См. также 
 Инцидент в Венло

Ссылки 
 Негласные войны, история специальных служб
 Военно-исторический календарь
 Военно исторический портал
 [www.mk.peoples.ru/military/scout/schellenberg/ Вальтер Шелленберг]
 Вальтер Шелленберг, «Мемуары» (Лабиринт) Инцидент в Венло

Разведчики Второй мировой войны
Разведчики Великобритании
Военнопленные Второй мировой войны (Великобритания)
Заключённые концлагеря Заксенхаузен